Увира () — город в провинции Южное Киву Демократической Республики Конго. Расположен на берегу озера Танганьика, на высоте 746 м над уровнем моря.

В 2010 году население города по оценкам составляло 337 488 человек.

Город связан автомобильными дорогами с Букаву и Бужумбура. На юге города расположен порт Калунду, который речным транспортом связан с Калемие, Кигома (Танзания) и Бужумбура (столицей Бурунди).

На берегу озера находятся многолюдные рынки.

Примечания

Ссылки 
 

Города Демократической Республики Конго